Virginia City Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Virginia City Historic District (Virginia City, Montana), NRHP-ID 66000435
 Virginia City Historic District (Virginia City, Nevada), NRHP-ID 66000458